Primera División 1985 (Argentinië)
 Primera División 1985 (Chili)
 Primera División 1985 (Mexico)
 Primera División 1985 (Paraguay)
 Primera División 1985 (Uruguay)
 Primera División 1984/85 - Spanje